Le qualificazioni del singolare del Thoreau Tennis Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Mariam Bolkvadze (qualificata)
  Beatriz Haddad Maia (spostata nel tabellone principale)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Robin Anderson (qualificata)

  Mona Barthel (primo turno) 
  Whitney Osuigwe (primo turno) 
  Samantha Murray Sharan (spostata nel tabellone principale) 
  Liang En-shuo (qualificata)

Qualificate 

  Mariam Bolkvadze
  Victoria Duval

  Liang En-shuo 
  Robin Anderson

Lucky loser 

  Alexa Glatch

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Thoreau Tennis Open 2021